Алтайское имя — имена которые были в обиходе среди алтайцев в средние века, до конца XIX века. В настоящее время около половины алтайцев имеют русские имена.

Традиция 
С середины XIX в., когда некоторая часть алтайцев приняла христианство, стали распространяться русские имена, хотя одновременно с русским именем давалось и своё национальное имя. Официальным именем обычно было русское, а для домашнего употребления оставалось национальное.

Традиционные алтайские имена 

Мужские имена:

Айдар,Маадай,Когутэй,Эрелдей,Эндей,Эзендей,Баатыр,Чингиз,Бату,Айас, Анчи,Адыбас,Акчабай,Темирбай,Акболат,Болот,Барс,Ирбис, Jонтугай, Сартакбай, Кастак,Мойнок,Айдар,Адучи,Адачи,Садачи, Сааналу,Тайчи,Эзенбий ,Алтай,Буучай,Топчи,Jиит, Чёт,Чоктубай,Окбай,Темирбей,Ырысту,Судур,Чор,Эрмек,Бука,Темир,Тенис

Маадай — имя одного из алтайских эпических богатыр, Кй 

Когутэй — имя одного из алтайских эпических богатырей. Широко бытовал в средние века и новое время 

Эзендей — «хороший» 

Ырысту — «счастливый»

Алтайская форма русских имен 
Темекей (Тимофей), Элескей (Алексей), Паслей (Василий), Еканат (Игнат), Дьелене (Елена), Мукулаш (Николаша), Бануш (Ванюша); хакасск. Игнас (Игнатий), Маткей (Матвей), Педе (Федя), Тельдек (Тельдеков).

Ссылки 
 http://youryoga.org/article/name/altai_name_man.htm
 http://youryoga.org/article/name/altai_name_woman.htm
 http://www.nazovite.ru/altai/
 http://azesm.ru/mt/altayiskoe
 https://web.archive.org/web/20160307032900/http://aums.ru/imena/znachenie-imeni-5.html
 http://www.waylux.ru/imena_altayskie.html
 https://web.archive.org/web/20160305021647/http://peoplenames.ru/db/altai/m/

Алтайцы
Списки имён